Solstad ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Solstad (* 1941), norwegischer Autor
 Thomas Solstad (* 1997), norwegischer Handballspieler